Burg Unterfalkenstein bezeichnet:
 Burg Falkenstein (Obervellach), eine Wehranlage in Obervellach in Kärnten
 Burg Unter-Falkenstein (Flintsbach am Inn), eine Burgruine im Landkreis Rosenheim in Bayern